Villanova kan syfta på:

 Villanova (växter) – ett släkte korgblommiga växter

Geografi

Frankrike 

 Villanova, Corse-du-Sud, departementet Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Villanova (kommunhuvudort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza), 
 Villanova Monferrato, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 Villanova Mondovì, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Villanova Marchesana, kommun, Veneto, Provincia di Rovigo, 
 Villanova d'Albenga, kommun, Ligurien, Provincia di Savona, 
 Villanova (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, lat 46,13, long 12,97), 
 Villanova (ort i Italien, Veneto, Provincia di Venezia), 
 Villanova (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna), 
 Villanova (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, lat 44,45, long 12,05), 
 Villanova (ort i Italien, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena), 
 Villanova (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Villanova (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, lat 44,38, long 12,12), 
 Villanova (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia), 
 Villanova (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, lat 45,96, long 13,42), 
 Villanova (ort i Italien, Veneto, Provincia di Belluno), 
 Villanova (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, lat 46,25, long 13,28), 
 Villanova (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, lat 45,82, long 13,22), 
 Villanova (kommunhuvudort i Italien, Veneto, Provincia di Padova), 
 Villanova (ort i Italien, Lazio), Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Villanova (ort i Italien, Marche), Provincia di Pesaro e Urbino, 
 Villanova (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Pescara, 
 Villanova (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza), 
 Villanova (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Modena), 
 Villanova (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia), 
 Villanova (ort i Italien, Apulien), Provincia di Brindisi, 
 Villanova (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara), 
 Villanova (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Cremona), 
 Villanova (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso),

Spanien 

 Villanova (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar